Името Йордан Кръчмаров носят:
 Йордан Кръчмаров (1895—1980), български скулптор
 Йордан Кръчмаров (1948—1986), български поет